David Sheldon – giocatore di baseball statunitense naturalizzato italiano
David Sheldon – produttore cinematografico 
David Sheldon – wrestler statunitense